Vila São Luís pode se referir a:

Vila São Luís (Dourados) - bairro da cidade brasileira de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul
Vila São Luís (Duque de Caxias) - bairro da cidade brasileira de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro
Vila São Luís (bairro de Nova Lima) - bairro da cidade brasileira de Nova Lima, no estado de Minas Gerais
Vila São Luís (bairro de São Paulo) - bairro da cidade brasileira de São Paulo, no estado homônimo
Vila São Luís (Nossa Senhora das Dores) - unidade residencial do bairro Nossa Senhora das Dores, no distrito da Sede, no município de Santa Maria/RS

Desambiguação